Пеллегрини (иногда также Пелегрини; ) — итальянская фамилия:
 Пелегрини, Александр Францевич (XIX век) — русский художник-миниатюрист, сын художника Франца Пеллегрини.
 Пеллегрини, Антонио (1812—1887) — итальянский куриальный кардинал.
 Пеллегрини, Джованни Антонио (1675 — 1741) — итальянский художник.
 Пеллегрини, Доминико (1759—1840) — итальянский художник.
 Пеллегрини, Ида (1885—1968) — Первая леди Итальянской Республики, супруга 2-го президента страны Луиджи Эйнауди.
 Пеллегрини, Инес (род. 1954) — итальянская актриса эритрейского происхождения.
 Пеллегрини, Карло (1839—1889) — итальянский художник-карикатурист.
 Пеллегрини, Карлос (1846—1906) — аргентинский политик и юрист, президент Аргентины.
 Пеллегрини, Лоренцо (род. 1996) — итальянский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 
 Пеллегрини, Мануэль (род. 1953) — чилийский футболист и тренер.
 Пеллегрини, Матиас (род. 2000) — аргентинский футболист.
 Пеллегрини, Петер (род. 1975) — словацкий политик.
 Пеллегрини, Федерика (род. 1988) — итальянская пловчиха, олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, Европы и Италии.
 Пеллегрини, Феличе (1774—1832) — итальянский певец и композитор.
 Пелегрини, Франц (вторая половина XVIII — XIX век) — русский художник, выпускник академии художеств в Санкт-Петербурге. 
 Пеллегрини-Челони, Анна Мария (1780—1835) — итальянская певица и вокальный педагог.

Другое 
 Пеллегрини — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.
 Пелегрина — фамильная жемчужина князей Юсуповых (не следует путать с жемчужиной Перегрина).
 Монте-Пеллегрино — мыс на Сицилии.

См. также 
 Пеллегрино — другая итальянская фамилия с тем же корнем
 Пеллегрен — французская фамилия с тем же корнем
 Перегрин

Примечания